Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Іріна Спирля виграла титул, перемігши у фіналі Жюлі Алар-Декюжі з рахунком 7–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Іріна Спирля (переможниця)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Ай Суґіяма (чвертьфінал)
  Яюк Басукі (1-ше коло)
 n/a
 n/a
  Генрієта Надьова (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Internationaux de Strasbourg 1998 Draw 

1998
Тур WTA 1998
1998 у французькому спорті